Rasina (Estland), een plaats in de gemeente Mooste in de provincie Põlvamaa van Estland
 Rasina (Servië), een district in Centraal-Servië
 Rasina (rivier), een rivier in Centraal-Servië